Dobro Selo je naseljeno mjesto u općini Bosanski Petrovac, Federacija Bosne i Hercegovine, BiH.

Zemljopis 

Istočno i sjeverno od Bosanskog Petrovca, uz samo gradsko naselje, leži Dobro Selo. Kuće su razmještene na obroncima Šainovca i Ježevca.

Stanovništvo

Popisi 1971. – 1991.

Popis 2013.

Izvori 

Naselja u Unsko-sanskoj županiji
Bosanski Petrovac